In 1991/92 werd het 54ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1991/92 uitkwamen in de Division 1.

Olympique Marseille

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Marseille, die in het seizoen 1991/92 onder leiding van trainer-coach Raymond Goethals voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en zo de titel prolongeerden.

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1991/92